Osoby o nazwisku Antonowicz:
 Andrzej Woisim Antonowicz – polski szlachcic i dowódca wojskowy
 Aleksander Antonowicz – polski oficer
 Anja Antonowicz – polska i niemiecka aktorka teatralna, filmowa i telewizyjna
 Ignacy Antonowicz – Sługa Boży Kościoła katolickiego
 Iwan Antanowicz – radziecki i białoruski językoznawca, filozof, wykładowca i polityk
 Izabella Antonowicz-Szuszkiewicz – polska kajakarka, olimpijka
 Jacek Antonowicz – polski polityk, poseł na Sejm
 Jan Antonowicz – polski polityk, rolnik i senator
 Kalina Skłodowska-Antonowicz – polska etnograf, polonistka i muzealnik
 Kazimierz Antonowicz – polski fizyk
 Lech Antonowicz – polski prawnik
 Leonarda Antonowicz – polska polityk, posłanka na Sejm
 Marcin Antonowicz – polski student
 Teodor Antonowicz – polski oficer
 Witold Antonowicz – polski nauczyciel, polityk, poseł na Sejm, działacz społeczny i samorządowy
 Wołodymyr Antonowycz – ukraiński historyk, archeolog, etnograf i działacz społeczny
 Zbigniew Antonowicz – polski oficer